Ez a szócikk tartalmazza a 2011-es Ázsia-kupán részt vevő csapatok által nevezett játékosok listáját.

Csapatonként 23 játékost lehet nevezni, amiből három kapust kell tartalmaznia a keretnek.

Az alábbi 368 játékost nevezték:

A csoport

Katar 

Szövetségi kapitány:   Bruno Metsu

Kuvait 

Szövetségi kapitány:   Goran Tufegdzic

Kína 

Szövetségi kapitány:

Üzbegisztán 

Szövetségi kapitány:  Vadim Abramov

B csoport 

Szövetségi kapitány:  Jose Peseiro

Szaúd-Arábia

Japán 

Szövetségi kapitány:  Alberto Zaccheroni

Jordánia 

Szövetségi kapitány:  Adnan Hamad

Szíria 

Szövetségi kapitány:  Valeriu Tita

C csoport

Dél-Korea 

Szövetségi kapitány:

Ausztrália 

Szövetségi kapitány:  Holger Osieck

India 

Szövetségi kapitány:  Bob Houghton

Bahrein 

Szövetségi kapitány:  Salman Sharida

D csoport

Irak 

Szövetségi kapitány:  Wolfgang Sidka

Észak-Korea 

Szövetségi kapitány:

Egyesült Arab Emírségek 

Szövetségi kapitány:  Srecko Katanec

Irán 

Szövetségi kapitány:  Afshin Ghotbi

Jegyzetek 
Ausztrál keret a The-AFC.com-ról 
Bahreini  keret a The-AFC.com-ról 
Dél-koreai keret a The-AFC.com-ról 
Egyesült Arab Emírségekbeli keret a The-AFC.com-ról 
Észak-koreai keret a The-AFC.com-ról 
Indiai keret a The-AFC.com-ról 
Iraki keret a The-AFC.com-ról 
Iráni keret a The-AFC.com-ról 
Japán keret a The-AFC.com-ról 
Jordán keret a The-AFC.com-ról 
Katari keret a The-AFC.com-ról 
Kínai keret a The-AFC.com-ról 
Kuvaiti keret a The-AFC.com-ról 
Szaúd-Arábiai keret a The-AFC.com-ról 
Szír keret a The-AFC.com-ról 
Üzbég keret a The-AFC.com-ról 

Ázsia-kupa keretei
K